«Re-Traced» — мини-альбом группы Cynic, вышел 17 мая 2010 года на лейбле Season of Mist. В диск вошли четыре реинтерпретации песен с альбома группы Traced in Air и один новый трек.

Список композиций 
 Space (реинтерпретация The Space for This) – 5:14
 Evolutionary (реинтерпретация Evolutionary Sleeper) – 4:25
 King (реинтерпретация King of Those Who Know) – 4:54
 Integral (реинтерпретация Integral Birth) – 3:51
 Wheels Within Wheels – 4:44

Участники записи 
 Пол Масвидал – вокал, гитара, гитарный синтезатор
 Шон Рейнерт – ударные, перкуссия, клавишные
 Робин Зиелхорст  – бас-гитара
 Таймон – соло-гитара
 Уоррен Рикер – сведение
 Маор Аппельбаум – мастеринг

Примечания 

Альбомы 2010 года
Альбомы Cynic
Альбомы Season of Mist